Per "Regno del Siam'" si può intendere:

Regno di Sukhothai (1238-1351)
Regno di Ayutthaya (1351-1767)
Regno di Thonburi (1768-1782)
Regno di Rattanakosin (1782-1932)
Thailandia (fino al 1939 e poi ancora tra il 1945 e il 1949)